Ромбические (водяные) австралийские питоны () — род неядовитых змей из семейства питонов. Обитают в Индонезии, Новой Гвинее и Австралии.

Виды 
Род включает 4 вида. До 2014 года к нему относили ещё 7 видов, но в таком объёме род оказался парафилетическим, и поэтому их выделили в род Simalia. Впрочем, ряд исследований показывает, что род Morelia парафилетичен и в новом объёме: от его представителей произошли представители рода Antaresia.

Русские названия приведены по источнику:
 
 
 ,

Примечания 

Питоны
Пресмыкающиеся Австралии
Пресмыкающиеся Азии
Пресмыкающиеся Океании